Комбисири () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Юго-Центральной области страны. Административный центр провинции Базега.

География 
Расположен в центральной части Буркина-Фасо, примерно в 40 км к югу от столицы страны, города Уагадугу, на высоте 303 м над уровнем моря. Коммуна включает в себя 5 городских секторов и 57 деревень.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 28 941 человек. Численность населения городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 66 342 человека. Основная этническая группа — моси; наиболее распространённый язык — мооре.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо
Базега